Франси́ско Хе́нто Ло́пес (;  21 октября 1933, Гуарнисо, Кантабрия, Испания — 18 января 2022, Мадрид, Испания) — испанский футболист, выступавший за мадридский «Реал». Рекордсмен по числу побед в Кубке европейских чемпионов — 6 (1956—1960; 1966).

Биография 
Франсиско Хенто родился в селении Гуарнисо к югу от Сантандера. В детстве работал в поле, пас коров с отцом, болел за «Атлетико Авиасьон», современный «Атлетико Мадрид». Играл в футбол в нескольких любительских командах, пока не попал в молодёжную академию «Расинга». В сезоне 1952/53 выступал за основу «Расинга», и тогда же он подписал контракт с мадридским «Реалом», за который стал играть с 1953 года.

Пако Хенто дебютировал на два матча раньше другой легенды «Реала» Альфредо Ди Стефано, но провёл за «сливочных» значительно больше сезонов. Хенто стал единственным футболистом, который сумел завоевать шесть Кубков европейских чемпионов вообще и все шесть — в составе одной команды. В мировом футболе среди самых престижных клубных континентальных турниров ещё лишь одному человеку удалось добиться такого же числа побед — аргентинец Франсиско Са выиграл в 1970-е годы шесть Кубков Либертадорес, но сделал он это в составе двух команд (4 победы с «Индепендьенте», 2 — с «Бокой Хуниорс»).

В честь Пако Хенто-игрока дважды устраивали матчи на «Сантьяго Бернабеу» — в 1975 году Реал сыграл товарищеский матч с «Ривер Плейтом», а в 1972 году — с португальским «Белененсишом». По окончании карьеры футболиста работал тренером во второй команде Реала («Кастилье»), а также в некоторых других командах. В 2007 году в его честь была проведена ещё одна игра.

Умер 18 января 2022 года.

Достижения 
 Чемпион Первого дивизиона Испании (12): 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69
 Обладатель Кубка Испании (2): 1962, 1970
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (6): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1960
 Обладатель Латинского кубка (2): 1955, 1957

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Биография и интервью

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Гранада»
Тренеры ФК «Кастельон»
Тренеры ФК «Паленсия»
Тренеры ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Кавалеры Большого креста ордена «За спортивные заслуги» (Испания)